Nationaal Congres (Argentinië)
 Nationaal Congres (België)
 Nationaal Congres (Brazilië)
 Nationaal Congres (China)
 Nationaal Congres (Honduras)
 Nationaal Congres (Vietnam)